Bejsce (plaats), plaats in Polen
 Bejsce (gemeente), gemeente in Polen